Portland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Portland Township (Arkansas)
 Portland Township (Illinois)
 Portland Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Portland Township (Kossuth County, Iowa)
 Portland Township (Plymouth County, Iowa)
 Portland Township (Michigan)
 Portland Township (South Dakota)